И́горь Алекса́ндрович Жда́нов (; род. 29 декабря 1967 года, Винница, УССР, СССР) — украинский политический и государственный деятель. Министр молодёжи и спорта Украины со 2 декабря 2014 года по 29 августа 2019 года.

Биография 
После службы в армии, в 1992 году окончил исторический факультет Киевского государственного университета им. Шевченко. В 1994 — аспирантуру юридического факультета Киевского национального университета им. Шевченко, в 1996 — курсы университета Thames Valley (Великобритания).

В 1993 — внештатный консультант Комитета Верховной рады по вопросам молодёжи, спорта и туризма. В 1994 — представитель кандидата в президенты Украины Леонида Кучмы в Центральной избирательной комиссии.

В 1994—1995 гг. — сотрудник юридического управления Администрации президента Украины и в группе помощников Президента Украины. Вместе с группой подал в отставку в знак протеста против политики Главы Администрации Дмитрия Табачника.

В 1995—1997 гг. и 1999—2005 гг. — директор политико-правовых программ Украинского центра экономических и политических исследований. Автор более 100 научных статей.

В 1997—1999 гг. — помощник Заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Разумкова.

С 2002 г. — внештатный консультант Комитета Верховной рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

В 2004 г. — ведущий аналитик предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко.

В 2005—2007 гг. — первый заместитель председателя Центрального исполнительного комитета Народного Союза «Наша Украина», член Политического Совета партии. В 2008 году вышел из партии в знак протеста против политики Ющенко.

С мая 2008 г. — президент Аналитического центра «Открытая политика».

С 2012 г. — глава общественного совета при МИД Украины.

Активный участник Евромайдана — комендант Евромайдана, член «Совета Майдана», затем волонтёр в вооружённом конфликте на востоке Украины. После победы Евромайдана выдвигался кандидатом на пост первого вице-премьера Украины.

В 2014 г. — руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко. На парламентских выборах 2014 года избран народным депутатом Украины от партии «Батькивщина» (№ 10 в избирательном списке).

2 декабря 2014 года коалиция в лице партий «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Самопомощь», «Радикальная партия Олега Ляшко» и «Батькивщины» сформировала проект нового состава правительства, где Жданов занял пост министра молодёжи и спорта. Верховная рада приняла этот состав, в поддержку чего проголосовало 288 народных депутатов. Согласно законодательству, парламент 300 голосами досрочно прекратил депутатские полномочия Жданова.

14 апреля 2016 года Второе правительство Яценюка было отправлено в отставку, в новом правительстве Гройсмана сохраняет должность министра молодёжи и спорта Украины.

В марте 2018 года Игорь Жданов заявил о том, что Украина не пошлёт на Универсиаду-2019 в Красноярск своих спортсменов. Кроме того, он пригрозил некими последствиями тем спортсменам, которые решат поехать на эти соревнования под нейтральным флагом: «На Универсиаду точно никто не поедет. Может, кто-то отправится под каким нейтральным флагом, но потом будем разбираться с этими спортсменами. Также мы не будем финансировать членов национальной сборной, которые хотят выступать в России. Я не буду подписывать приказы об их участии в этих соревнованиях и эти соревнования не будут включены в единый соревновательный план. Они не будут приносить званий и не будут официальными».

В октябре 2019 года вошёл в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). На этой должности заявил о том, что будет бороться за отлучение России от мирового спорта.

Семья 

Женат, имеет сына и дочь.

Увлечения: история, фантастика, футбол, настольный теннис, шахматы.

В декларации о доходах за 2013 год не указал наличие жилого дома площадью 229,8 квадратных метров.

Государственные награды 
 Орден «За заслуги» ІІІ степени (9 сентября 2017)

Примечания

Ссылки 
 Жданов, Игорь Александрович
 Жданов Ігор Олександрович

Выпускники исторического факультета Киевского университета
Члены партии «Наша Украина»
Члены «Батькивщины»
Члены партии «Народный Фронт» (Украина)
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Министры молодёжи и спорта Украины
Участники Евромайдана
Участники вооружённого конфликта на востоке Украины
Руководители органов исполнительной власти Украины
Правительство Гройсмана
Второе правительство Яценюка
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании